Беа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока.  тыс. км². Население — 29  (на 2020 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Bea
 foticos
 Ruta Botánica
 Vista satélite de Bea
 Mas fotos

Муниципалитеты Теруэля